Я́нгхазбанд, Я́нгхазбенд () — английская фамилия. Известные носители:
 Янгхазбанд, Фил (род. 1987) — английский и филиппинский футболист.
 Янгхазбенд, Фрэнсис (1863—1942) — британский офицер, подполковник, путешественник, религиозный писатель.

Примечания